Влад Иванов (; род. 25 июня 1969, г. Ботошани, Румыния) — румынский актёр.

Биография 
Выходец из русских-липован. Мировую известность получил в 2007 году после выхода фильма «4 месяца, 3 недели и 2 дня», где сыграл подпольного врача-абортщика и был удостоен премий Gopo Awards 2008 и Los Angeles Film Critics Association Awards 2007 в категории «Лучший актёр второго плана». Также получал Gopo Awards в 2010 и 2014 годах.

Фильмография

Примечания

Ссылки